Дом грёз — многозначное понятие. Возможные значения:

 «Дом грёз» — мистический рассказ Агаты Кристи.
 «Дом грёз» — американский психологический триллер режиссёра Джима Шеридана.